Kladsko může znamenat:

 Kladsko (město) – okresní město na jihu polského Dolnoslezského vojvodství, centrum stejnojmenného okresu
 okres Kladsko – okres v polském Dolnoslezském vojvodství
 Kladské hrabství – historické území Čech, od roku 1742 součást pruského Slezska, od roku 1945 součást Polska; území hrabství přibližně odpovídá současnému okresu Kladsko